Андре́й Миха́йлович Кири́ллов () — советский и российский кинооператор игрового и неигрового кино, педагог. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1996).

Биография 
Родился в Ялте в семье кинооператора М. Н. Кириллова. В 1960 году окончил операторский факультет Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова (мастерская Б. И. Волчека). В 1961 году был принят на Киностудию имени М. Горького. 

Преподаватель Гуманитарного института телевидения и радиовещания имени М. А. Литовчина (ГИТР).

Автор выпусков киножурнала «Фитиль» (1975—1981), публикаций о киносъёмках. Автор книги-воспоминаний «Отдам в хорошие руки» (2013).

Член Союза кинематографистов СССР (Москва).

Фильмография 

  — Третья ракета (совместно с Н. Хубовым)</small>
  — Сколько лет, сколько зим!
  — Я вас любил <small>(совместно с М. Кирилловым)
  — Нейтральные воды (с М. Кирилловым)</small>
  — Переступи порог
  — Письма домой
  — Москва — Кассиопея
  — Отроки во Вселенной
  — Обелиск
  — Последняя двойка
  — Похищение «Савойи» <small>(совместно с В. Корнильевым)
  — Возьми меня с собой
  — Ледяная внучка
  — Колыбельная для брата
  — Ученик лекаря
  — Карантин
  — Корабль пришельцев
  — Мостик (в составе киноальманаха «Мостик»)
  — Пощёчина, которой не было
  — Два берега
  — Возвращение Ходжи Насреддина
  — Безумная Лори
  — Силуэт в окне напротив
  — Играем «Зомби», или жизнь после битв
  — Поворот ключа
  — Дюймовочка
  — Его Голгофа. Николай Вавилов 
  — Оля + Коля

Библиография

Награды и премии 
 Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых (1977) — за съёмки дилогии «Москва — Кассиопея», «Отроки во Вселенной»
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1996)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Кириллов Андрей Михайлович // История кинематографа

Выпускники операторского факультета ВГИКа
Операторы-постановщики
Персоналии:Киностудия имени М. Горького
Члены Союза кинематографистов СССР